Gustaf Adolf Boltenstern ist der Name folgender Personen:

* Gustaf Adolf Boltenstern senior (1861–1935), schwedischer Dressurreiter
 Gustaf Adolf Boltenstern junior (1904–1995), schwedischer Dressurreiter